Mirogniew – staropolskie imię męskie
2 miejscowości w Polsce:
 Mirogniew – osada w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Człuchów
 Mirogniew – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Mieszkowice